CAM — англоязычная аббревиатура.

 Комплементарная медицина () — раздел медицины.
 CAM () — подготовка технологического процесса производства изделий, ориентированная на использование ЭВМ
 Ассоциативная память () — вид компьютерной памяти, адресуемой по хранящимся значениям
 Conditional-access module — модуль условного доступа
Синдром активации макрофагов (один из синдромов цитокинового шторма)

 CAM (студия звукозаписи) (ит.) — итальянская студия звукозаписи.

 Cam (Camaron Marvel Ochs, род. 1984) — американская кантри-певица и автор-исполнитель

См. также 
 Сам